«Семейный брак» () — британский телевизионный сериал-антология. Оригинальный показ первого сезона состоялся на телеканале Sundance TV с 6 по 17 мая 2019 года, второго — с 14 по 23 февраля 2022 года. Характерная стилистическая особенность сериала состоит в том, что он практически полностью состоит из диалогов двух главных действующих лиц — супружеской пары на грани развода.

Сюжет

Первый сезон
Прожившие вместе 15 лет супруги Том и Луиза находятся на грани развода из-за измены жены и в связи с этим раз в неделю посещают семейного психотерапевта. Рядом с кабинетом врача находится паб, где они встречаются непосредственно перед сеансом и беседуют, в том числе на максимально отвлеченные темы.

Второй сезон
Скотту и Эллен за 60, они живут в небольшом городке на побережье США и раз в неделю собираются в кофейне, на втором этаже которой находится кабинет семейного психолога. После долгих лет брака супруги вдруг понимают, что у них осталось мало общих тем, а разный взгляд на современные тренды и повестки ещё больше разделяет их. Заметным персонажем также является бариста Джей - небинарная персона, которая просит называть себя «они», что вводит Скотта в ступор и является ещё одним предметом для обсуждения.

Актёрский состав

Первый сезон
 Розамунд Пайк — Луиза, врач-геронтолог
 Крис О’Дауд — Том, музыкальный журналист

Второй сезон
 Брэндан Глисон — Скотт
 Патриша Кларксон — Эллен
 Эско Джоули — Джей

Название 
Оригинальное название «State of the Union» (буквально — «Положение союза») дословно соответствует тому, как в США традиционно называется ежегодное послание американского президента Конгрессу.

Список эпизодов

Первый сезон

Второй сезон

Создание

Разработка 
13 июля 2018 года было анонсировано, что Sundance TV начал производство сериала, состоящего из 10 серий длительностью по 10 минут каждая. Ник Хорнби был назначен сценаристом, а Стивен Фрирз — режиссёром, при этом оба получили должность исполнительных продюсеров. Производственной компанией сериала стала студия See-Saw Films.

25 января 2021 года появилась информация о продлении сериала на 2 сезон. Премьера второго сезона состоялась 14 февраля 2022 года.

Кастинг 
Одновременно с анонсом производства сериала было объявлено, что Розамунд Пайк и Крис О’Дауд исполнят главные роли.

Съёмки 
Основные съёмки первого сезона прошли летом 2018 года в Лондоне, Англия. В качестве основной локации для съёмок был использован паб Thatched House, расположенный в лондонском районе Хаммерсмит.

Релиз

Маркетинг 
10 октября 2018 года были представлены первые кадры будущего сериала.

Премьера 
28 января 2019 состоялась мировая премьера сериала в рамках кинофестиваля Сандэнс.

Критика 
На портале Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 96 % со средней оценкой 8,02/10 на основании 25 рецензий. Общий вывод критиков гласит: «„Семейный брак“ — это проницательная и едкая коллекция сцен неблагополучного брака, в которой Крис О’Дауд и Розамунд Пайк оказываются убедительны в изощренном подшучивании над партнёром». На сайте Metacritic, который использует средневзвешенное значение для оценки, рейтинг сериала составляет 81 балл из 100, на основании 12 рецензий критиков.

В позитивном обзоре Дэниэл Д’Аддарио из Variety хвалит сериал, отмечая, что «„Семейный брак“ использует хитрый трюк; благодаря малому хронометражу и скорости диалога, мы, зрители, никогда не устаём от аргументов этой пары, которые в другом контексте могли бы быть утомительными и повторяющимися» Дэниэл Финберг из The Hollywood Reporter в своём отзыве обнадёжил зрителей и описал сериал как «умную и красиво поставленную пьесу», а также заявил, что «проницательное творение дуэта Ника Хорнби и Стивена Фрирза точно стоит посмотреть».

Интересные факты 
 Фрирз и Хорнби ранее сотрудничали на съемках фильма 2000 года «Фанатик» (соответственно, режиссёр и сценарист)
 Крис О’Дауд сыграл в «Семейном браке» в промежутке между съемками второго и третьего сезонов сериала «Достать коротышку», где его герой — жёсткий и циничный бандит
 В русском дубляже первого сезона сериала главных героев озвучили известные юмористы Михаил Шац и Татьяна Лазарева, которые также являлись супругами на грани развода

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2019 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2019 году
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Комедийно-драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы о браке
Программы телеканала Sundance TV